Srebŭrna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sredna Glava (berg), 
 Srebrna (sjö), Silistra, 
 Srebrna (naturreservat), Silistra, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar